A9 (papierformaat), een standaard papierformaat
Een verkeersweg: 
A9 (België)
A9 (Duitsland), zie Bundesautobahn 9
A9 (Frankrijk)
A9 (Griekenland)
A9 (Groot-Brittannië)
A9 (Italië)
A9 (Kroatië)
A9 (Letland)
A9 (Litouwen)
A9 (Nederland), zie Rijksweg 9
A9 (Oostenrijk), zie Pyhrn Autobahn
A9 (Portugal)
A-9 (Spanje)
AP-9 (Spanje)
A9 (Zwitserland)